Piaristická kolej, vzdělávací instituce Řádu zbožných škol, byla zřízena na více místech:

 Piaristická kolej (Brandýs nad Labem)
 Piaristická kolej (České Budějovice)
 Piaristická kolej (Kadaň)
 Piaristická kolej (Kosmonosy)
 Piaristická kolej (Liberec)
 Piaristická kolej (Litomyšl)
 Piaristická kolej (Most)
 Piaristická kolej (Nový Bor)
 Piaristická kolej a gymnázium (Praha)
 Piaristická kolej (Rychnov nad Kněžnou)
 Piaristická kolej (Slaný)